Апуринан (Apurinã, Ipurinãn, Kangite, Popengare) — южноаравакский язык, принадлежащий к группе пиро аравакской языковой семьи, на котором говорит народ апуринан, проживающий в штатах Акри и Амазонас (рассеяны вокруг реки Пурус от реки Бранко к реке Манаус) в Бразилии.

Некоторые фразы 
 Waikai? - общее приветствие, буквально "Вы здесь?"
 Waikarãnu - ответ на Waikai
 Waikarãnuta - ответ на Waikai
 Waikai pite? - общее приветствие, буквально "Вы здесь?"
 Waikarãnu nota - ответ на Waikai pite
 Aranggai? - общее приветствие, буквально "Вы там?"
 Hỹkanỹka - общее приветствие, "Войдите!", "Поднимайтесь наверх!"
 Pukanũkowata - общее приветствие, "Войдите!", "Поднимайтесь наверх!"

Примечания

Ссылки 
 Апуринан на Ethnologue

Литература 
  Aberdour, Cathie – Referential Devices in Apurinã Discourse

Языки Бразилии
Аравакские языки